Benegas je priimek več oseb:    
 Antonio Benegas Figueroa, španski rimskokatoliški škof
 Francisco Javier Delgado Benegas, španski kardinal